Homo-Ehe bezeichnet umgangssprachlich:

 die gleichgeschlechtliche Ehe
 eingetragene Partnerschaften im Sinne entsprechender Rechtsvorschriften verschiedener Staaten; im Einzelnen siehe:
 das Lebenspartnerschaftsgesetz in Deutschland
 das Partnerschaftsgesetz in der Schweiz
 den Zivilpakt (Grüne Österreich), ein Partnerschaftsmodell der österreichischen Grünen
 die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften in den Vereinigten Staaten
 die „Eingetragene Partnerschaft“ in Österreich, siehe Eingetragene Partnerschaft-Gesetz
 die von 1999 bis 2001 lokal geltende Hamburger Ehe

Siehe auch: